YUB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Tuktoyaktuk/James Gruben Tuktoyaktuk (Territori del Nord-Ovest) (Canada)
 yub – codice ISO 639-3 della lingua yugambal